Дорама (яп. テレビドラマ теребі дорама, від ) —  початково японський термін, який згодом став використовуватися як загальна назва для телесеріалів, що випускаються в Східній Азії. 

Дорамами називають:

 Телесеріали Південної Кореї
 Телесеріали Японії
 Телесеріали Тайваня 
 Телесеріали  Гонконга

Примітки